Rieutord bezeichnet mehrere Fließgewässer in Frankreich:
 Rieutord (Hérault), Fluss in Frankreich, Départements Gard und Hérault, Nebenfluss des Hérault
 Rieutord (Lavézon), Fluss in Frankreich, Département Ardèche, Nebenfluss des Lavézon
 Rieutord (Sère), Fluss in Frankreich, Département Tarn-et-Garonne, Nebenfluss der Sère
 Rieutord (Vioulou), Fluss in Frankreich, Département Aveyron, Nebenfluss des Vioulou

Rieutord (als Namensteil) bezeichnet folgende Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Félix-de-Rieutord, französische Gemeinde im Département Ariège
 Usclades-et-Rieutord, französische Gemeinde im Département Ardèche